Премия TVyNovelas за лучшую операторскую работу () — престижная ежегодная награда лучшему оператору теленовелл производства телекомпании Televisa, присуждаемая в рамках премии TVyNovelas. Первая награда в этой номинации была вручена в 1988 году Хесусу Акунье Ли за съёмки теленовеллы .

Номинанты и победители 
В списке приведены сведения о номинантах и победителях, сгруппированные по церемониям (годам) и десятилетиям. В таблицы включены имена операторов и названия теленовелл, за которые получена номинация.

Победители каждого года указаны первыми в списке, выделены полужирным шрифтом на золотом фоне.

1980-ые

1990-ые

2000-ые

2010-ые

Рекорды и достижения 
 Оператор, получивший наибольшее количество наград (4):
 Хесус Акунья Ли
 Оператор, выигравший во всех своих номинациях (3):
 Карлос Герра
 Оператор, имеющий самое большое количество номинаций (4):
 Хесус Акунья Ли
 Оператор с самым большим количеством не выигранных номинаций (2):
 Даниэль Феррер
 Операторы, победившие с самым маленьким интервалом между победами (1 год):
Армандо Сафра и Луис Родригес (Кандидатка, 2017 и Поддаться искушению, 2018)
Оператор, победивший с самым большим интервалом между победами (4 года):
 Хесус Акунья Ли (, 1988 и , 1991)

Примечания

Ссылки 
 TVyNovelas  на сайте tvynovelas.com
 TVyNovelas Awards  на сайте univision.com
 TVyNovelas México  Twitter
 TVyNovelas México  Instagram

Премия TVyNovelas
Кинопремии Мексики
Премии за операторскую работу